Коубек () — фамилия.
Известные носители:
 Коубек, Мирослав (род. 1951) — чехословацкий футболист, чешский футбольный тренер.
 Коубек, Томаш (род. 1992) — чешский футболист.
 Коубек, Штефан — австрийский теннисист.
 Коубек, Ян Православ — чешский писатель.